Colli ist der Familienname folgender Personen:

 Dalia Colli (* 1976), italienische Visagistin
 Daniele Colli (* 1982), italienischer Radrennfahrer
 Enrico Colli (1896–1982), italienischer Skilangläufer
 Ernesto Colli (1940–1982), italienischer Schauspieler
 Franco Delli Colli (1929–2004), italienischer Kameramann
 Frederick Joseph Colli (* 1949), kanadischer Geistlicher, Bischof von Thunder Bay
 Giorgio Colli (1917–1979), italienischer Philosoph, Lehrer und Übersetzer
 Giuseppe Colli di Felizzano (1870–1937), italienischer Diplomat
 Ilio Colli (1931–1952), italienischer Skirennfahrer
 Louis-Léonard Antoine de Colli-Ricci (1757–1809), italienisch-französischer General der Infanterie
 Luigi Colli (1838–1915), italienischer Autor
 Marco Colli (* 1950), italienischer Regisseur
 Mario Colli (1915–1989), italienischer Schauspieler
 Ombretta Colli (* 1943), italienische Schauspielerin, Sängerin und Politikerin
 Tonino Delli Colli (1923–2005), italienischer Kameramann
 Vincenzo Colli (* 1899; † unbekannt), italienischer Skilangläufer

Colli steht für
 Carrozzeria Colli, einen ehemaligen italienischen Hersteller von Automobilkarosserien

Siehe auch:
 Kolli
 Collie
 Coli